No Name kan syfta på:

 No Name (montenegrinsk musikgrupp) – en montenegrinsk musikgrupp
 No Name (slovakisk musikgrupp) – en slovakisk musikgrupp
 No Name (fiskedrag) – ett fiskedrag
 No Name, Colorado – område öster om Glenwood Springs, Colorado, USA

Se även 
 No Logo